Mayen fait référence à :
 Mayen, une commune allemande ;
 La tour de Mayen, un sommet des Alpes suisses ;
 Jan Mayen, une île norvégienne ;
 En français valdôtain  et valaisan, par « mayen » on entend une seconde maison en haute montagne (1200-2000 mètres) ; voir l’article alpage intermédiaire ;
 Manuel Mayen (1930-2011), coureur cycliste français.

Notes et références